Diaz ima više značenja:
 Diaz, Padova
 Diaz, Pordenone